Entrauchung bezeichnet:
 allgemein das Ableiten von Rauch
 Rauch- und Wärmeabzug, Anlagen des vorbeugenden Brandschutzes
 taktische Ventilation, Einsatztaktik der Feuerwehr